Antonio Maria Bettoli. architetto italiano.
Giovanni Bettoli, o Giovanni Battista (1714-1781), architetto italiano.
Nicolò Bettoli, a volte scritto Niccolò o Nicola (1780-1854), architetto italiano.
Ottavio Bettoli. architetto italiano.
Parmenio Bettoli (1835-1907), giornalista, scrittore e commediografo italiano.
Pietro Bettoli (1925), calciatore italiano.